Села:
 Шимківці — Тернопільська область, Збаразький район
 Шимківці — Хмельницька область, Білогірський район